Pojem Malakka, psáno též Melaka, event. Malaka, Malacca nebo Melaca, může znamenat:

 Malakka (stát) – jeden ze států Malajsie
 Malakka (město) – hlavní město státu Malakka
 Malacca – alternativní jméno ostrova Car Nicobar
 Malaka – historický název Malajského poloostrova
 Malacký sultanát